

Astronomia
 Cratere Qiu Ying – cratere sulla superficie di Mercurio

Cinema
 Ying – film del 2018 diretto da Zhang Yimou

Cognome
 Ying – cognome cinese

Geografia
 Ying – città capitale dello stato di Ying
 Ying – fiume tributario del Huai He
 Ying – stato feudale nella provincia di Henan durante la dinastia Zhou
 Contea di Ying – contea della Cina, situata nella provincia dello Shanxi

Persone
 Chen Ying (1977) – tiratrice a segno cinese 
 Goh Liu Ying (1989) – giocatrice di badminton malese
 Han Ying (1983) – tennistavolista tedesca, fino al 2010 cinese
 He Ying (1977) – arciera cinese
 Hong Ying (1962) – scrittrice e poetessa cinese
 Jimmy Lin Chih Ying (1974) – attore, cantante e pilota automobilistico taiwanese
 Le Ying (...) – ex nuotatrice cinese
 Leung Chun-ying (1954) – imprenditore, economista e politico cinese
 Lu Ying (1989) – nuotatrice cinese
 Na Ying (1967) – cantante cinese
 Shan Ying (1978) – ex nuotatrice cinese
 Sun Ying (1967) – ex cestista cinese
 Tai Tzu-ying (1994) – giocatrice di badminton taiwanese
 Tsai Pei-ying (1976) – ex cestista taiwanese
 Wong Kay Ying (...–...) – artista marziale cinese
 Wu Ying (1981) – imprenditrice cinese
 Yu Ying (1976) – ex cestista cinese

Altro
 Hongdu L-15 Lie Ying – addestratore avanzato cinese di quarta generazione e mezza prodotto dalla Hongdu Aviation Industry Corporation

Pagine correlate 
 Li Ying
 Yang Ying